Этю — многозначный термин:

 Этю () — французская фамилия. Известные носители:
 Этю, Жак (1938—2010) — канадский композитор.
 Этю, Пьер (1936—1998) — канадский дирижёр.

 Этю (коммуна) () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.